Brigitte Bardot
 Big Brother (program telewizyjny)
 Bestia (ang. Beast Boy) bohater serialu Młodzi Tytani
 BB – inna nazwa dźwięku heses

Geokodowanie 
 BB – Barbados (oznaczenie kodowe wg ISO 3166-1 w wersji dwuliterowej alfa-2)